

Patronyme
 Ghassan Ben Jeddou, ( ? - ? ), est un journaliste tuniso-libanais.
 Abdelmajid Ben Jeddou, (1918-1994), est un poète et parolier tunisien. 
 Lotfi Ben Jeddou, ( ? - ? ), est le ministre de l'Intérieur sous le Gouvernement Ali Larayedh.

Homonymie
Homonymie de patronyme